Selle ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gottlieb Selle (1748–1800), deutscher Mediziner und Philosoph
 Dirk von Selle (* 1964), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Ferdinand Selle (1862–1915), deutscher Porzellanfabrikant in Burgau bei Jena
 Ferdinand von Selle (1877–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Friedrich Selle (1860–1931), evangelischer Pfarrer
 Fritz von Selle (1868–1947), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Gert Selle (* 1933), deutscher Kunstpädagoge und Gestaltungstheoretiker
 Götz von Selle (1893–1956), deutscher Historiker und Archivar
 Herbert Selle (1895–1988), deutscher Offizier, Buchautor und Jagdfunktionär
 Hermann Selle (1836–1872), deutscher Hoffotograf
 Hilmar Selle (1933–2007), deutscher Politiker (SPD)
 Johannes Selle (* 1956), deutscher Politiker und MdB
 Klaus Selle (* 1949), deutscher Stadtplaner und Stadtforscher sowie Hochschullehrer
 Kurt Selle (1932–2007), deutscher Altphilologe
 Leonhard Selle (1816–1884), Lehrer und Organist
 Linn Selle (* 1986), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Lutz von Selle, Generalstaatsanwalt in Hamburg
 Martin Selle (* 1966), österreichischer Schriftsteller
 Paul Selle (1841–1906), deutscher Hoffotograf
 Stefan Selle (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Theodor von Selle (1874–1937), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor
 Thomas Selle (1599–1663), deutscher Kirchenmusiker und Komponist

Selle bezeichnet:
 einen Fluss in Deutschland, im Harz, siehe Selle (Fluss)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Schelde, siehe Selle (Schelde)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Somme, siehe Selle (Somme)
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Mosel, siehe Seille (Mosel)
 den höchsten Berg von Haiti, siehe Pic la Selle

Siehe auch:
 Sele
 La Selle
 Lille Selle
 Selles
 Sell
 Celles
 Cell
 Sellen
 Celle (Begriffsklärung)